Lass oder Laß ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lass (bürgerlich Barbara Kwiatkowska: 1940–1995), polnische Schauspielerin
 Chris Lass, deutsch-britischer Musiker, Songwriter, Musikproduzent und Mix/Mastering Engineer
 Heinrich Laß (1884–1936), deutscher Politiker
 Jakob Lass (* 1981), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jan Laß (1890–1958), deutscher Maler
 Johannes Laß (1721–1784), deutscher Anwalt, Bürgermeister und Chronist
 Kaya Laß (Katharina) (* 1983), deutsche Radiomoderatorin und Sängerin
 Klaus Lass (* 1950), deutscher Musiker und Sänger
 Laura Laß (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Lisbeth Lass (* 1940), österreichische Richterin
 Silvia Lass von Maydell, deutsche Medizinjournalistin und -redakteurin
 Tom Lass (* 1983), deutscher Schauspieler
 Werner Lass (1902–1999), deutscher Journalist, Verleger und Jugendführer

Lass ist der Rufname folgender Personen:
 Alhassane Bangoura (* 1992), guineischer Fußballspieler
 Lassana Diarra (* 1985), französischer Fußballspieler

Lass ist ein rechtsgeschichtlicher Begriff:
 Mortuarium, Abtretung der Fahrhabe nach dem Tod eines Hörigen an dessen Herrn

LAss steht als Abkürzung für:
 Lehramtsassessor, Berufsbezeichnung von Lehrern

Siehe auch:
 Las
 Laass

Abkürzung